Чемпіонат Австрії 1960/61 () — 50-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Шостий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1960/61 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1960/61 на rsssf 

1961
Австрія
Австрія